Altea har flere betydninger:
Altea, Spanien − en by i det østlige Spanien i provinsen Alicante
SEAT Altea − en bilmodel.
ALTEA − et program til at måle eksponeringen af besætningsmedlemmer for kosmisk stråling om bord på Den Internationale Rumstation
Altea (AKA Aritia), et kongerige på den fiktive kontinent Akaneia i Fire Emblem spil serien
BM Altea − en spansk håndboldklub